Az 1981-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte a cseh Hana Mandlíková előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Hana Mandlíková (Döntős)
  Tracy Austin (Negyeddöntős)
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Andrea Jaeger (Negyedik kör)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntős)

  Sylvia Hanika (Első kör)
  Mima Jausovec (Negyeddöntős)
  Dianne Fromholtz (Harmadik kör)
  Kathy Jordan (Negyedik kör)
  Bettina Bunge (Második kör)
  Barbara Potter (Negyedik kör)
  Regina Marsikova (Első kör)
  Joanne Russell (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1981 a teniszben